Textricella är ett släkte av spindlar. Textricella ingår i familjen Micropholcommatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Textricella